Saarländisch bezieht sich auf:

 das Saarland
 die saarländischen Dialekte, siehe Dialekte im Saarland
 die saarländische Küche